kongres − zjazd przedstawicieli (np. naukowców, polityków) 

Instytucje polityczne:
 Kongres Stanów Zjednoczonych – dwuizbowy parlament w Stanach Zjednoczonych
 Kongres Skonfederowanych Stanów Ameryki − dwuizbowy parlament krótko istniejących CSA
 Kongres Deputowanych (Hiszpania) − niższa izba parlamentu w Królestwie Hiszpanii
 Kongres Parlamentu Francuskiego − instytucja w systemie politycznym Francji
 Kongres − dwuizbowy parlament Filipin
 Kongres– dwuizbowy parlament w Meksyku

Instytucje religijne:
 Kongres eucharystyczny − Katolicki Kongres Eucharystyczny
 Kongres − doroczny zjazd Świadków Jehowy

Partie polityczne:
 Indyjski Kongres Narodowy, Partia Kongresowa − nazwa partii politycznej w Indiach
 Kongres Nowej Prawicy, Nowa Prawica − polska prawicowa partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym

Inne:
 Światowy Kongres Esperanto − największy zjazd esperantystów organizowany co roku w innym kraju
 Kongres Polonii Amerykańskiej − organizacja polonijna
 Kongres − film Ariego Folmana na motywach opowiadania Stanisława Lema Kongres futurologiczny.

Zgromadzenia